International Boxing Federation, federazione internazionale di pugilato professionale (attualmente in uso)
 International Bandy Federation, federazione internazionale di bandy (abbandonato poiché dal 2001 la federazione ha assunto il nuovo nome di Federation of International Bandy, FIB)
 International Badminton Federation, federazione internazionale di badminton (abbandonato poiché dal 2006 la federazione ha assunto il nuovo nome di Badminton World Federation, BWF)
 International Bushido Federation, federazione internazionale di sport da combattimento
 Ion beam figuring  – processo di rifinitura delle superfici ottiche
 Istituto di biofisica – istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche
 Internet best friends – sigla per amicizie a distanza con ausilio delle tecnologie di internet